Alejandra Andreu (1990) – modella spagnola
 Frankie Andreu (1966) – ciclista su strada statunitense
 Juan Alberto Andreu (1984) – calciatore spagnolo
 Paul Andreu (1938-2018) – ingegnere, architetto, scrittore e pittore francese
 Quique Andreu (1967) – cestista spagnolo
 Simon Andreu (1941) – attore spagnolo
 Tony Andreu (1988) – calciatore francese
 Yoann Andreu (1989) – calciatore francese